Gouania kan syfta på;

 Gouania (djur) – ett släkte fiskar
 Gouania (växter) – ett släkte av växter